Vojkovići je lahko:
 BiH
 Vojkovići, Tomislavgrad

 Črna gora
 Vojkovići, Cetinje
 Vojkovići, Kolašin